Список депутатов Парламента Республики Молдова XIV созыва, избранных на парламентских выборах 22 марта 1998 и действовавших до досрочных парламентских выборов 25 февраля 2001.

Резюме 
Парламентские выборы, состоявшиеся 22 марта 1998 года, стали вторыми выборами после провозглашения независимости Республики Молдова. В выборах приняли участие 82 конкурента: 6 избирательных блоков, 9 партий или общественно-политических движений и 67 независимых кандидатов (к концу кампании их осталось 60). Явка избирателей составила 69,12%, а депутатские мандаты распределились следующим образом: Партия коммунистов Республики Молдова — 40 мандатов, Избирательный блок «Демократическая конвенция Молдовы» — 26, Избирательный блок «За демократическую и процветающую Молдову» — 24 и Партия демократических сил Молдавии — 11.

Парламент этого созыва не смог избрать Президента страны, поэтому и был распущен, а досрочные выборы были назначены на 25 февраля 2001.

Парламентские фракции 
 Структура Парламента к началу созыва:
{| width=70%
| bgcolor=#BF0202 width=40%|<center>40
| bgcolor=#007FFF width=26%|<center>26
| bgcolor=#0000ff width=24%|<center>24
| bgcolor=#FFA70F width=11%|<center>11
| 
| <center>ПКРМ
| <center>ИбДКМ
| <center>ИбДПМ
| <center>ПДСМ
|}

 Структура Парламента к концу созыва:
{| width=70%
| bgcolor=#BF0202 width=40%|<center>40
| bgcolor=#C0C0C0 width=21%|<center>21
| bgcolor=#0000ff width=17%|<center>17
| bgcolor=#007FFF width=14%|<center>14
| bgcolor=#FFA70F width=9%|<center>9
| 
| <center>ПКРМ
| <center>неприсоединившиеся
| <center>ИбДПМ
| <center>ИбДКМ
| <center>ПДСМ
|}

Список депутатов

Изменения в депутатском корпусе 
 Евгений Гладун (ИбДПМ) → отставка в связи с назначением министром здравоохранения Республики Молдова, мандат передан Григорию Сырбу
 Михаил Петраке (ИбДПМ) → отставка в связи с назначением советником Президента Республики Молдова по правовым вопросам, отношениям с Парламентом и правовыми институтами, мандат передан Дмитрию Пулбере
 Ион Стурза (ИбДПМ) → отставка в связи с назначением вице-премьер-министром и министром экономики и реформ Республики Молдова, мандат передан Леониду Захарии
 Дмитрий Кройтор (ИбДПМ) → отставка в связи с назначением вице-министром иностранных дел Республики Молдова, мандат передан Илье Тромбицкому
 Илья Цуркан (ИбДПМ) → отставка в связи с назначением генеральным директором государственного предприятия Железная дорога Молдовы, мандат передан Василию Спинею
 Александр Муравский (ИбДПМ) → отставка в связи с назначением вице-премьер-министром и министром экономики и реформ Республики Молдова, мандат передан Валерию Табунщику
 Ион Гуцу (ПКРМ) → отставка в связи с назначением председателем Окницкого районного исполнительного комитета, мандат передан Василию Нейковчену
 Ион Филимон (ПКРМ) → отставка в связи с назначением председателем Совета Унгенского уезда, мандат передан Леониду Блику
 Виктор Сорочан (ПКРМ) → отставка в связи с назначением заведующим отделом Главного финансового управления Белецкого уезда, мандат передан Петру Силивестру
 Юлиан Магаляс (ПКРМ) → отставка в связи с продолжением полномочий председателя Государственной компании «Телерадио-Молдова», мандат передан Иосифу Кетрару
 Василий Пентелей (ПКРМ) → отставка в связи с назначением председателем Счётной палаты Республики Молдова, мандат передан Анатолию Стынгачу
 Николай Андроник (ИбДКМ) → отставка в связи с назначением вице-премьер-министром Республики Молдова по вопросам права, мандат передан Василию Котунэ
 Валентин Долганюк (ИбДКМ) → отставка в связи с назначением вице-премьер-министром Республики Молдова по вопросам промышленной политики, мандат передан Дмитрию Осипову
 Илья Унтилэ (ИбДКМ) → прекращение полномочий в связи со смертью, мандат передан Виктору Жосулу
 Олег Стратулат (ПДСМ) → отставка в связи с назначением вице-премьер-министром по вопросам социальной политики и науки, мандат передан Георгию Стрэйстяну
 Анна Бежан (ПДСМ) → отставка в связи с назначением префектом Сорокского уезда, мандат передан Анатолию Дубровскому
 Илие Илашку (ПДСМ) → отставка в связи с избранием сенатором Румынии, мандат передан Григорию Маноле

Новые депутаты

Изменение партийной принадлежности 
 Юрий Рошка, Сергей Буркэ, Ион Нягу, Иван Дедю, Алла Мындыкану, Евгений Гырлэ, Влад Кубряков, , Александр Лазэр, Михай Чорич, Штефан Секэряну, Дмитрий Осипов: ИбДКМ → неприсоединившиеся
 Валерий Муравский, Елена Бурка, Григорий Еремей, Валерий Плешка, Ион Морей, Дмитрий Пулбере, Валерий Табунщик: ИбДПМ → неприсоединившиеся
 Георгий Стрэйстяну, Анатолий Дубровский: ПДСМ → неприсоединившиеся

Примечания

Ссылки 

Депутаты парламента Молдавии
Списки:Молдавия
Списки депутатов